Wie liegt die Stadt so wüst(e) lautet der Beginn der Klagelieder Jeremias in der Übersetzung Martin Luthers.

Der Text wurde mehrfach vertont:
Wie liegt die Stadt so wüst (Mauersberger), Motette von Rudolf Mauersberger
Wie liegt die Stadt so wüste (Weckmann), geistliches Konzert von Matthias Weckmann
danach auch benannt Wie liegt die Stadt so wüste, die voll Volkes war, szenische Produktion geistlicher Musik am Theater Basel und der Semperoper Dresden, Regie: Herbert Wernicke